Dieser Artikel behandelt die portugiesische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal 2017. Portugal nahm zum ersten Mal am Konföderationenpokal teil und qualifizierte sich 2016 durch den erstmaligen Gewinn der Europameisterschaft. Die Portugiesen verloren kein Spiel, scheiterten aber im Halbfinale im Elfmeterschießen an Chile und wurden am Ende Dritte.

Kader 

Quelle: eu-football.info (Einsätze und Tore Stand: 9. Juni 2017, vor dem Turnier)

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung spielten die Portugiesen am 3. Juni gegen Zypern und gewannen ohne Ronaldo mit 4:0. Am 9. Juni gewannen sie in Riga im Rahmen der Qualifikation für die WM 2018 gegen Lettland mit 3:0, wozu Ronaldo zwei Tore beisteuerte.

Gruppenphase 

Portugal traf in Gruppe A auf Gastgeber Russland, den CONCACAF-Gold-Cup-Sieger von 2015 Mexiko und Ozeanienmeister Neuseeland. Gegen Russland gab es zuvor in sechs Spielen drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Gegen Mexiko gab es zuvor in drei Spielen zwei Siege und ein Remis. Gegen die Neuseeländer hatten die Portugiesen noch nie gespielt.

Nach einem Remis gegen Mexiko und Siegen gegen Russland sowie Neuseeland wurden die Portugiesen aufgrund der besseren Tordifferenz Gruppensieger und trafen im Halbfinale auf Südamerikameister Chile. Beide trafen bisher dreimal aufeinander, wovon die Portugiesen die ersten zwei 1928 und 1972 gewannen und das letzte im März 2011 remis endete.

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

FIFA-Konföderationen-Pokal 2017
Portugiesische Fußballnationalmannschaft beim FIFA-Konföderationen-Pokal